Sium orientale är en flockblommig växtart som först beskrevs av Jurij Nikolajevitj Voronov och Boris Konstantinovich Schischkin, och fick sitt nu gällande namn av Károly Rezsö Soó von Bere. Sium orientale ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
orientale